Senneville puede referirse a personas y lugares diversos en países francófonos:

Patronímicos 
 Paul de Senneville (1976-), compositor francés.
 Philippe Joseph Victoire de Senneville (1737-1824), militar francés.

Topónimos

( Quebec) 
 Senneville, pueblo de la isla de Montreal.

Senneville, población de Eure.
 Senneville-sur-Fécamp, comuna de Sena Marítimo.